Singapores herrlandslag i ishockey representerar Singapore i ishockey på herrsidan och kontrolleras av Singapores skridskoförbund.

Historik
Laget spelade sin första match den 24 april 2008, då man slog Macao i med 4–0 i Hongkong.

Spelade matcher 
Avser matcher fram till 2 mars, 2014

Källor

Fotnoter

Herrlandslaget
Ishockeylandslag
Landslag startade 2008
Ishockeyherrarna